Международный математический конгресс 2022 года — двадцать девятый Международный математический конгресс, проходивший в режиме онлайн с 7 по 14 июля 2022 года.

В качестве новинки на этом съезде выдающиеся деятели в области физики и математики были награждены "медалью Ладыженской" — премией имени русского математика Ольги Ладыженской.

Был объявлен бойкот, чтобы не допустить проведения Конгресса в России.

Место 
Франция подала заявку на проведение конгресса в Париже, а президент Франции Эммануэль Макрон даже снял видео в поддержку.

Франция заявила о своем намерении выступить на Международном конгрессе математиков 2014 года. Россия подала заявку осенью 2014 года. В марте 2017 года подкомитет Исполнительного комитета Международного математического союза посетил оба города, провел заседание в начале апреля 2017 года и рекомендовал выбор Санкт-Петербурга для проведения Конгресса 2022 года. Это решение было принято комиссией единогласно при двух воздержавшихся из-за конфликта интересов ( Шигефуми Мори и Венделин Вернер, которые не участвовали в обсуждении). Кандидатура Санкт-Петербурга набрала 83 голоса против 63 за одного из Парижа на Генеральной ассамблее Международного математического союза. Этот выбор между двумя конкурирующими странами был первым в истории Международного конгресса математиков.

Научные аспекты 
Однако конгресс планируется провести в конгресс-центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.  Ожидается, что двадцать приглашенных прочитают пленарные лекции, в том числе: Элис Гионне, директор по исследованиям Высшей нормальной школы Лиона ;  Лаура Сен-Раймонд, профессор того же ENS de Lyon ;  Светлана Житомирская, американский математик, преподающий в Калифорнийском университете в Ирвине ;  Нина Гупта, профессор Индийского статистического института в Калькутте ;  Майкл Джеффри Ларсен, профессор Индианского университета в Блумингтоне ;  Камилло де Леллис, итальянский математик, преподающий в Цюрихском университете ;  Младен Бествина, хорватский математик и профессор Университета штата Юта,  Клара Грима, испанский математик и публицист, или британский историк математики Джун Барроу-Грин.

Награды 
Впервые в истории перед Конгрессом были вручены награды IMU. Церемонию открыл Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё .

Медали Филдса были вручены Юго Дюминиль-Копену, Хо Джун И, Джеймсу Мейнарду и Марине Вязовской. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Юго «с получением самой престижной премии в области математики» и признал, что «его работа по вероятностям и статистической физике, эта награда показывает жизнеспособность и превосходство нашей французской математической школы».   Марина стала второй женщиной, получившей Филдсовскую медаль.

Марк Браверман получил премию призовые счеты за вклад в теорию информации .   До 2018 года она называлась Премией Неванлинны .

Барри Мазур получил медаль Черна за прижизненные достижения в области математики и топологии.

Эллиот Либ получил премию Гаусса за вклад в приложения математики к физике. У Эллиота была проблема с речью во время церемонии, так как задержка между отправителем и получателем была настолько велика, что он предпочел сдаться и дать короткое сообщение. .

Светлана Житомирская стала обладательницей первой Ладыженской медали.

Николай Андреев получил премию Лилавати за популяризацию математики.

На Конгрессе вспомнили украинского математика Юлию Здановскую .

использованная литература 

Математические конференции
2022 год в науке